Cascade River (engl. für „Kaskaden-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse: 

in Kanada:
 Cascade River (Bow River), Nebenfluss des Bow River in der Provinz Alberta   
 Cascade River (Oberer See, Ontario), Zufluss des Oberen Sees in der Provinz Ontario
 Cascade River (Salmon River), in British Columbia und Alaska
 Cascade River (Soper River), auf Baffin Island (Nunavut)

in Neuseeland:
 Cascade River (Tasmansee), Fluss zur Tasmansee auf der Südinsel Neuseelands

in den Vereinigten Staaten:
 Cascade River (Oberer See, Minnesota), Zufluss des Oberen Sees im Bundesstaat Minnesota
 Cascade River (Salmon River), in British Columbia und Alaska
 Cascade River (Skagit River), Nebenfluss des Skagit River im Bundesstaat Washington